
Isadora ist ein weiblicher Vorname und eine Variante von Isidora.

Herkunft und Bedeutung 
Isadora ist eine weibliche Form von Isidoros/Isidor. Er kommt etymologisch aus dem hellenistischen Griechischen und ist zusammengesetzt aus dem Namen der ägyptischen Göttin Isis und dem griechischen Wort „δῶρον“ (doron), deutsch „Geschenk“, also Geschenk der Isis.

Ursprung der Verbreitung des Namens
Die Heilige Isidora/Isadora erlitt bei den Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Decius oder unter Valerian den Märtyrertod. Mit ihr starb ihre Schwester Neophyta. Dies geschah um 251 oder 258 nach Christus.

Namenstage 
Namenstage sind der 17. April und der 1. Mai

Bekannte Namensträgerinnen 
 Isadora Duncan (1877–1927), US-amerikanische Tänzerin
 Isadora Cerullo (* 1991), brasilianisch-US-amerikanische Rugbyspielerin
 Isadora Williams (* 1996), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Isadora von Ägypten († um 365), Heilige
 Isadora von Lentini, Heilige

Siehe auch 
 Isadora (Film), Spielfilm aus dem Jahr 1968 von Karel Reisz über Isadora Duncan
 Linux Mint 9  Isadora, Codename der Version 9 von Linux Mint
 Isidora la federala y mazorquera Verserzählung von Hilario Ascasubi in 431 Versen
 Isidora-Sekulić-Preis  jugoslawischer, bzw. heute serbischer Literaturpreis

 Isadora (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten
Isadora (Schrift), von Kris Holmes für International Typeface Corporation und H. Berthold AG, 1989

Weblinks 
 Isadora auf nameberry.com

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname